Der Begriff Haast bezeichnet

 Anne Haast (* 1993), niederländische Schachspielerin
Cees Haast (1938–2019), niederländischer Radrennfahrer.
 Julius von Haast (1822–1887), deutscher Geologe, Naturforscher und Entdecker

in Neuseeland:
 Haast (Neuseeland), einen Ort in der neuseeländischen Region West Coast
 Haast Pass/Tioripatea, einen Pass südöstlich des Ortes Haast
 Haast Range, eine Bergkette im Mount Aspiring National Park
 Haast River, einen Fluss in den Regionen Otago und West Coast auf der Südinsel Neuseelands
 Haast Schist, eine geologische Struktur (Glimmerschiefer) in den Neuseeländischen Alpen
 Haastadler, den größten Greifvogel der Neuzeit, der ursprünglich in Neuseeland lebte
 Haastkiwi, eine als gefährdet eingestufte Kiwiart in Neuseeland

 Mount Haast, einen Berg im Mount Cook National Park in Neuseeland
 Cepola haastii, ein roter Bandfisch
 Olearia haastii, ein Gänseblümchenstrauch

in Australien:
 Haasts Bluff, eine Siedlung in den Northern Territory, Australien

Siehe auch
 Julius von Haast Fellowship Award, neuseeländischer Forschungspreis